Orio bezeichnet:
 einen italienischen Vornamen, siehe Orio (Vorname)
 einen Märtyrer der katholischen Kirche, hingerichtet im 3. Jahrhundert in Rom, siehe Orio (Märtyrer)

Orio ist der Name folgender Orte
 Orio (Baskenland), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Gipuzkoa
 Orio al Serio, eine italienische Gemeinde in der Provinz Bergamo, Lombardei
 Orio Canavese, eine italienische Gemeinde in der Provinz Turin, Piemont
 Orio Litta, eine italienische Gemeinde in der Provinz Lodi, Lombardei

Orio ist der Familienname folgender Personen:
 Shane Moody-Orio (* 1980), belizischer Fußballspieler

ORIO steht für:
 Flughafen Bergamo, IATA-Code BGY, ital. Aeroporto Internazionale Orio al Serio

Siehe auch:
 Lubo D’Orio

Abkürzung